Orjol ( „Adler“) steht für:

 Oblast Orjol, russische Oblast
 Orjol, Verwaltungssitz dieser Oblast
 Orjol (See), See in Russland
 Oril, Nebenfluss des Dnepr

russische Kriegsschiffe:
 Orjol (Schiff, 1667), Fregatte auf dem Kaspischen Meer
 Orjol (Schiff, 1902), Linienschiff

Siehe auch:
 Orel, alternative Schreibweise von Orjol